Рюттен () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Рюттен, Бас (род. 1965) — кикбоксер и боец ММА из Нидерландов.
 Рюттен, Герард (1902—1982) — голландский режиссёр и сценарист.
 Рюттен, Фред (род. 1962) — нидерландский футболист и футбольный тренер.